Kuol ist der Familienname folgender Personen:

 Alou Kuol (* 2001), sudanesisch-australischer Fußballspieler
 Garang Kuol (* 2004), australisch-sudanesischer Fußballspieler